Le patronyme néerlandais Nys ou de Nys, provient du prénom Denys (du latin Dionysius). Selon d'autres sources, le nom est d'origine scandinave et signifie le fils de la nouvelle lune

Patronyme

Nys
Camille Nys (1988-?), footballeur belge ;
Colette Nys-Mazure (1939-), écrivaine belge de langue française.
Jef Nys (1927-), auteur de bande dessinée pour enfants belges ;
Louise Nys Bruggeman (1923-2013), artiste peintre belge ;
Patrick Nys (1969-), joueur de football belge ;
Sophie Nys,  artiste belge ;
Sven Nys (1976-), coureur de cyclo-cross belge, père de Thibau Nys (2002-) également coureur.
Anthony Nys (1995-), Artiste polyvalent publiant sous le pseudonyme Inovz.

de Nys
Carl de Nys (1917-1996), religieux et musicologue français.

Voir aussi

Références

Homonymie de patronyme